Чернилов — многозначный термин.

Топоним 
  — деревня в Чехии.

Фамилия 
 Чернилов, Эля Гершевич — советский горный инженер-механик.